Jan Konstantinovič Ruský (rusky: Иоанн Константинович; 5. července 1886, Pavlovsk – 18. července 1918, Alapajevsk) byl syn velkoknížete Konstantina Konstantinoviče a jeho manželky princezny Alžběty Sasko-Altenburské.

Život 
Narodil se 5. července 1886 v Pavlovsku jako syn velkoknížete Konstantina Konstantinoviče a jeho manželky princezny Alžběty Sasko-Altenburské. Jeho touhou bylo stát se mnichem, ale zamiloval se do princezny Heleny Srbské.

Dne 2. září 1911 se sní oženil a ona přijala jméno Helena Petrovna. Spolu měli dvě děti:
 princ Vsevolod Ivanovič Ruský (20. ledna 1914 – 18. června 1973)
 princezna Kateřina Ivanovna Ruská (12. července 1915 – 13. března 2007)

Princ Jan bojoval za 1. světové války a byl vyznamenán jako válečný hrdina. V dubnu 1918 byl Bolševiky poslán na Ural a v červenci byl zabit. Zemřel spolu se svými bratry princem Konstantinem Konstantinovičem, princem Igorem Konstantinovičem, se svým bratrancem princem Vladimirem Pavlovičem a s mnoha přáteli a příbuznými. Jeho tělo bylo pohřbeno pravděpodobně v Pekingu, na hřbitově Ruské pravoslavné misie, který byl však zničen. V dubnu roku 1919 se s pomocí norského krále Haakona VII. dostaly do bezpečí jeho sestra princezna Věra Konstantinovna, jeho manželka Helena a jeho matka Alžběta.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Romanov-Holstein-Gottorp
Knížata carské krve
Osobnosti první světové války
Pravoslavní svatí
Křesťanští mučedníci 20. století
Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských
Oběti komunistického teroru v Sovětském svazu
Narození v roce 1886
Narození 5. července
Úmrtí v roce 1918
Úmrtí 18. července
Oběti vražd v Rusku
Muži